Kelly kan syfta på:

 Kelly – ett efternamn och förnamn samt personer med namnet
 Kelley (auktor) – en auktorförkortning för flera personer
 Kelley Racing – ett amerikanskt racingteam 1998–2004
 Kellyväskan – en handväska uppkallad efter Grace Kelly
 The Kelly Family –  musikgrupp

Geografi

Antarktis 

 Kelley Nunatak – nunatak  i Västantarktis

Storbritannien 

 Kelly, Devon, ort i England,

USA 

 Kelly, North Carolina, ort i Bladen County, 
 Kelly, Wyoming, ort i Teton County,